Лоусаме ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нойя. Занимает площадь 94,24 км². Население — 3699 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 127 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи